Пожалование почётными титулами — государственно-правовой акт, по которому, по Императорскому соизволению разрешено лицам и дворянским родам пользоваться в Российской империи почётными титулами князь, граф и барон, в том числе и пожалованные иностранными государями.

Кроме лиц, доказавших происхождение от предков пользовавшихся в Российской империи наследственно титулом князей, графов и баронов, согласно ст. № 56 (Св.зак.1876), дворянские депутатские собрания, не должны были признавать никого в этих достоинствах и выдавать свидетельства на них, не взирая на то, что соискатели представили подлинные рескрипты, указы и другие документы, в которых они названы этими титулами, но обязаны были требовать доказательств на пожалование их самих или их предков в эти достоинства от коронованных монархов, и их представлять со своим мнением в департамент Герольдии на рассмотрение. Согласно инструкции департаменту Герольдии, право наследственного пользования почётным титулом принадлежало:

1) потомкам древних русских и литовских княжеских родов;

2) лицам, происходящим от предков, возведённых с их потомством в почётное достоинство Российскими императорами, или утверждённых в нём по пожалованию от иностранных Государей.

Согласно ст.№ З (инст. Деп. Гер. 1846) в доказательство прав на почётный титул лиц, которые сами или предки которых пожалованы были титулами от иностранных Государей, но не утверждены в них Российскими императорами принимались:

1) подлинные грамоты иностранных Государей, пожалованные подданным или иностранцам, до вступления последних в Российское подданство и службу;

2) грамоты королей Польских и других монархов в Польше царствовавших, равным образом и Сеймовые конституции, которыми почётные титулы пожалованы или утверждены. Статья № 4 (инст. Деп. Гер. 1846) регламентировала также другие доказательства принимавшиеся к рассмотрению в случае утраты подлинных грамот.

Для подтверждения прав на баронский титул в прибалтийских губерниях примечанием к ст. № З (инст. Деп. Гер. 1846) устанавливался иной порядок. Баронский титул здесь имели право носить те древние дворянские фамилии, которые во время присоединения означенных губерний к России уже были записаны в местных матрикулах и потом в указах, рескриптах и других публичных актах и именуем были титулом — барон.

К числу таких актов приравнивались: все документы удостоверенные государевой подписью, указы и аттестаты о службе, патенты на чины, грамоты на ордена и приказы по военному ведомству.

Причём право на баронский титул принадлежало не только тем лицам с их потомством, которые в приведённых актах поименованы баронами, но вообще всему роду их, т.е . всем лицам, которые нося общую с ним фамилию, представляли законные доказательства о происхождении своего от одного общего родоначальника, записанного в местные матрикулы до присоединения прибалтийских губерний к России.

На этом основании к 1908 году было утверждено около 30 баронских родов Российской империи. Родственники, которых одной с ними фамилии и герба, на основании права, принадлежащему общему их родоначальнику, окончательно были утверждены в почётных достоинствах в Царстве Польском, признавались в этом достоинстве и в Российской империи, которые законным образом доказывали своё происхождение от одного родоначальника (ст.6 Св.зак. 1846).

Согласно ст.№ 5 (инстр. Деп. Гер.1846), кроме означенных доказательств принадлежности почётного титула по происхождению и по пожалованию, требовалось также удостоверение, что пользование титулом сохранялось в роду постоянно, не менее чем в 3-х последних поколениях, начиная от лица, предъявившего своё право на титул. В противном случае титул не восстанавливался, а разрешалось только просить о сохранении в гербах короны и мантии.

Примечание 1 к ст.56 (Св.зак.1876) устанавливало, что для ознаменования тех дворянских фамилий, которые действительно происходит от родов княжеских, хотя титула сего и не имеют, оставляется в их гербах корона и мантия.

Указом (от I марта 1893. ст. ЗЗ Св.зак.1910) испрошение русскими подданными почётных титулов от иностранных государей, не допускалось, за исключением случаев, когда это было разрешено по государеву соизволению. В этих случаях соблюдался порядок признания и утверждения в почётных титулах, изложенный в ст.56 (Св.зак.1876) и в приложении к прим.2 этой ст. (инстр. Деп. Гер. 1876).

Высочайшее разрешение на пользование в России пожалованным иностранным баронским титулом само по себе не давало права дворянства.

Указом департамента Герольдии Правительствующего сената (от 18 января 1910) право на использование употребления предиката «фон», получали рода, записанные в матрикулы прибалтийских губерний.

Признание татарских и калмыцких князей 
В Российской империи существовали также, так называемые, татарские и калмыкские князья. Этот титул, как отмечал историк Л. Е. Шепелев считался даже ниже баронского и лица обладавшие им не пользовались правом на общий титул «ваше сиятельство», принадлежащий княжескому титулу.

Данные княжеские роды были сведены в особый раздел справочника департамента Герольдии и многие из них были внесены в VI-ю часть древнего дворянства, хотя все титулованные роды вносились в V-ю часть дворянской родословной книги.

См. также 
 Список княжеских родов России.
 Список княжеских родов Польши.
 Список графских родов России.
 Список баронских родов России.
 Список татарских княжеских родов России.

Литература 
 Свод законов Российской империи. Т.9. СПб. 1876
 Инструкция департамента Герольдии дворянским Депутатским собраниям и местам на кои возложены обязанности сих собраний, о признании и утверждении в почётных титулах (от 01 января 1846).
 Л.E. Шепелев. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Л., 1991
 Списки титулованным родам и лицам Российской империи. Изд. Департамента Герольдии Правительствующего Сената. СПб. 1892.

Российская империя